Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Échion, un des Hommes semés ou Spartes
 Échion fils d'Hermès, un des Argonautes
 Échion fils de Porthéos, qui monta dans le cheval de Troie
 Échion, peintre de la Grèce antique